Давид Артуро Годой Бугеньо (, 15 января 1944, Овалье — 10 сентября 2007, Сантьяго) — чилийский шахматист, мастер ФИДЕ, международный мастер ИКЧФ (2006).

Чемпион Чили 1968 г.

В составе сборной Чили участник трех шахматных олимпиад (1964, 1974 и 1976 гг.).

В 1966, 1972 и 1995 гг. представлял Чили в зональных турнирах.

Наивысших успехов в личных международных соревнованиях добился в 1991 и 1992 гг., когда дважды победил в опен-турнирах, организованных компанией "Magistral Esucomex". В первом из них ему удалось обойти гроссмейстеров В. Э. Акопяна и Р. Сифуэнтеса.

В зрелые годы активно играл по переписке, позже — по электронной почте. В 2006 г. в ходе 4-й всемирной олимпиады по электронной почте выполнил норму международного мастера ИКЧФ.

Также был известен как шахматный журналист. С 1973 по 1981 гг. сотрудничал с изданиями "Las Últimas Noticias", "El Cronista" (Буэнос-Айрес) и "La Nación". В 1978 г. был корреспондентом "Las Últimas Noticias" на шахматной олимпиаде в Буэнос-Айресе. С 1984 г. сотрудничал с газетой "La Tercera".

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Д. Годоя в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Годоя на сайте 365Chess

Шахматисты Чили
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Овалье
Умершие в Сантьяго
Мастера ФИДЕ по шахматам
Международные мастера ИКЧФ
Шахматные журналисты